Grond ist der Familienname folgender Personen:

 Erich Grond (1929–2020), deutscher Mediziner und Pflegewissenschaftler
 Fiona Grond (* ≈1992), Schweizer Jazzmusikerin
 Valerio Grond (* 2000), Schweizer Skilangläufer
 Walter Grond (* 1957), österreichischer Schriftsteller

GROND steht als Abkürzung für:

 Gamma-Ray Burst Optical/Near-Infrared Detector am 2,2-m-Teleskop des La-Silla-Observatoriums

GROND